La Trilogie berlinoise est une série de romans policiers de l'écrivain britannique Philip Kerr.
 La trilogie berlinoise est une série d'albums du chanteur britannique David Bowie.